Adrian Gheorghiu poate fi una din următoarele persoane:
 Adrian Gheorghiu, un fost deputat din Parlamentul României
 Adrian Gheorghiu, un fotbalist de la echipa FC Vaslui

Vezi și
Gheorghiu (dezambiguizare)